Sezon 2019/20 Regionalligi – 12. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny-Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowały w nich łącznie 93 drużyny. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup "Nord", "Südwest" i "Bayern" uzyskały bezpośredni awans do 3. Ligi, natomiast mistrzowie grup "Nordost" i "West" grali między sobą baraż o awans na III szczebel. Najsłabsze drużyny z każdej grupy miały spaść do Oberligi (w przypadku Regionalligi Bayern jest to spadek do Bayernligi), jednak w związku z przedterminowym zakończeniem rozgrywek, spadły jedynie drużyny zdegradowane dobrowolnie lub administracyjnie.

Wpływ COVID-19 na rozgrywki Regionalligi 
Pandemia COVID-19 miała duże znaczenie dla IV szczebla rozgrywkowego w Niemczech. W większości przypadków drużyny kończyły z rozegranymi 21-26 meczy (wyjątek stanowią 2 drużyny z usuniętymi statystykami). W przypadku grupy "Bayern" zdecydowano, by następny sezon był kontynuacją niedokończonego sezonu 2019/20, co wiązało się z nieprzyznaniem tytułu mistrza grupy za sezon 2019/20, a drugą część sezonu 2019-21 rozegrać bez mistrza - Türkgücü Monachium. W przypadku pozostałych grup, zakończono przedwcześnie rozgrywki, a drużyny, które miały najwięcej punktów na mecz awansowały do 3. Ligi lub do baraży o awans. Zadecydowano również, że nikt nie spadnie do Oberligi/Bayernligi na sezon 2020/21.

Grupa Nord (Północ)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2019/20 w Regionallidze Nord:

Tabela

Statystyki

Grupa Nordost (Północny-Wschód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2019/20 w Regionallidze Nordost:

Tabela

Statystyki

Grupa West (Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2019/20 w Regionallidze West:

Tabela

Statystyki

Grupa Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2019/20 w Regionallidze Südwest:

Tabela

Statystyki

Grupa Bayern (Bawaria)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2019/20 w Regionallidze Bayern:

Tabela

Baraże o 3. Ligę 
W barażach mieli rywalizować mistrzowie grup Nordost i West, jednak mistrz Regionalligi West, SV Rödinghausen nie ubiegało się o licencję na grę w 3. Lidze. W związku z tym w barażu bierze udział wicemistrz tejże grupy, SC Verl.

Zwycięzca: SC Verl (bramki na wyjeździe)

Uwagi

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2019 w Niemczech
2020 w Niemczech
Regionalliga